Кун Рапидс има више значења:
 Кун Рапидс (Ајова)
 Кун Рапидс (Минесота)